La SAHM désigne :

 La Société d'art et d'histoire du Mentonnais ;
 La Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne ;
 La Société d'archéologie et d'histoire de la Manche.

Homonymie